Brûle-Neige peut se référer à:

Toponymes

Lac Brûle-Neige, lac du bassin de la rivière Mistassibi coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 26' 06" Nord; 71° 55' 32" Ouest.
Rivière Brûle-Neige (rivière Mistassini), un affluent de la rivière Élisabeth (versant de la rivière Mistassini) via le lac Dufresne, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 25' 36" Nord; 73° 04' 27" Ouest.
Rivière Brûle-Neige (rivière Mistassibi), une rivière du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 32' 02" Nord; 71° 34' 19" Ouest.

Autres 
La neige brûle, œuvre de 1977 écrite par Régis Debray de Éditions Grasset de France.